Jacobsthal – frazione del comune tedesco di Zeithain
 Paul Jacobsthal – archeologo e storico dell'arte tedesco naturalizzato britannico